15 Dywizja Kawalerii Imperium Rosyjskiego
 15 Dywizja Kawalerii (RFSRR)